Il doppio del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Andrew Pattison e Butch Walts 7–6, 6–7, 6–7, 7–6, 15–13

Teste di serie 

 Andrew Pattison /  Butch Walts (finale)
 Hank Pfister /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Rod Frawley /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Surrey Grass Court Championships 1980